Бесмюрын () — гора в Республике Казахстан.

География 
Относится к горному хребту Восточный Каратау, являющегося частью гор Мангыстау, расположенных на полуострове Мангышлак.

С точки зрения административно-территориального деления Казахстана, расположена в Мангистауском районе Мангистауской области.

Южнее проходит автомобильная дорога Шетпе—Уштаган.

Рельеф 
Высота горы составляет 292 метра.

Растительность 
На склонах горы произрастают виды растений из родов полынь, бузина, солянка.

Примечания

Литература 
 Бесмұрын // Том 1. Ә—Г / бас ред. д. ф. ғ., проф., акад. А. Н. Нысанбаев. — Алматы: Қазақ энциклопедия жауапкершілігі шектеулі серіктестік, 1999. — 720 с. — («Қазақстан»: Ұлттық энциклопедия). — ISBN 5-89800-134-4.

Горные вершины Казахстана
География Мангистауской области
Мангистауский район